Bíkovo (Novossibirsk), localitat de la província de Novossibirsk, a Rússia
 Bíkovo (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia